Смит, Э́лдер и Ко — британская издательская компания, которая была наиболее популярной среди издательств всех произведений, напечатанных ими в XIX веке.

История 
Фирма была основана в 1816 году шотландцем Джорджем Смитом Старшим (1789—1846) и Александром Элдером (1790—1876) и успешно продолжена Джорджем Мюрреем Смитом (1824—1901). Компания изначально работала в качестве книжного и канцелярского дилера на улице Фенчерч в Лондоне. С 1819 года они занимались публикацией книг и журналов. Известна изданием популярных произведений викторианских писателей и поэтов, а также изданием первого «Словаря национальной биографии».

В 1824 году фирма переехала на Корнхилл, 65.

В 1838 году сын Джорджа Смита, Джордж Мюррей Смит (1824—1901), взял на себя управление подразделением, ответственным за публикацию, и после смерти своего отца в 1846 году, и его место в издательстве. в 1869 году компания «Смит, Элдер и Ко» переместилась на площадь Ватерлоо, 15. Под его руководством компания очень успешно развивалась и открыла филиал в Мумбаи и агентства на острове Ява и на западном побережье Африки. Они касались банковских операций и экспорта книг.

Джордж Мюррей был известен как почетный, трудолюбивый и проницательный бизнесмен, предлагавший авторам щедрые выплаты.

В 1850-х Джон Рёскин познакомил Смита и писателя Уилки Коллинза с целью публикации романа «Антонина». Смит отказался, не желая выпускать классический роман, однако выпустил книгу «After dark» Коллинза в 1856 году.

Фирма добилась своего первого крупного успеха после публикации «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте в 1847 году под псевдонимом «Currer Bell».

Другие крупные авторы, опубликованные фирмой, включают Роберта Браунинга, Джорджа Элиота, Элизабет Гаскелл, Томаса Харди, Ричарда Джеффериса, Джорджа Макдональда, Чарльза Рида, Джона Рёскина, Алджернона Чарльза Суинбёрна, Альфреда Теннисона, Джорджа Гиссинга и других. Кроме того, начиная с 1841 года, они публиковали журнал «Лондон» и «Эдинбург». Начиная с 1859 года (или 1860), они публиковали авторский журнал «Корнхилл» и журнал «Pall Mall Gazette» с 1865 года. Оба журнала были созданы Джорджем Мюрреем.

В 1916 году компания была приобретена издателем Джоном Мюрреем (англ.).

Опубликованные работы 

 С первого по пятый том The Comic Offering, Луиза Генриетта Шеридан, 1831—1835
Friendship's Offering, 1837
Illustrations of the Zoology of South Africa, Эндрю Смит, 1838–1850
The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle. Mammalia, Джордж Роберт Уотерхаус, 1838—1839
Zoology of the Voyage of the Beagle, Чарльз Дарвин, 1838
Modern Painters, Джон Рёскин, 1843
Джейн Эйр, Шарлотта Бронте, 1847
The King of the Golden River, Джон Рёскин, 1851
The History of Henry Esmond, Уильям Мейкпис Теккерей, 1852
Villete, Шарлотта Бронте, 1853
After dark, Уилки Коллинз, 1856
The Ring and the Book, Роберт Браунинг, 1868—1869
Dictionary of National Biography, Лесли Стивен, 1885—1901
Voyage of the Discovery (2 тома), Роберт Фолкон Скотт, 1905
Англо-бурская война, Артур Конан Дойл
Morocco in Diplomacy, Эдмунд Дене Морель, 1912
Jane Austen: Her Life and Letters, A Family Record, Вильям и Ричард Артур Остин-Ли, 1913
Scott's Last Expedition, Том I and II, Роберт Фолкон Скотт, 1913

Примечания 

Компании, основанные в 1816 году
Издательства Великобритании